YFU steht für:
 Youth For Understanding, Netzwerk für bildungsorientierte Austauschprogramme von Jugendlichen
 Harbor Utility Craft („Hafennutzfahrzeug“), Schiffskennung der United States Navy, United States Coast Guard bzw. der United States National Oceanic and Atmospheric Administration

Abkürzung